E néven ismert történelmi személyek
Beatrix portugál infánsnő (1347/51–1381), I. Péter portugál király leánya, I. Sancho alburquerquei gróf felesége, Eleonóra aragóniai királyné édesanyja.
 Beatrix portugál infánsnő (1372–1410), I. Ferdinánd portugál király leánya, I. János kasztíliai és leóni király felesége, I. Beatrix néven Portugália királynője.
 Beatrix portugál infánsnő (1430–1506), János portugál herceg leánya, Ferdinánd portugál infánsnak, Viseu hercegének felesége, I. Mánuel portugál király anyja. 
 Beatrix portugál infánsnő (1504–1538), az előzőnek unokája, I. Mánuel portugál király leánya, III. Károly savoyai herceg felesége, Emánuel Filibert savoyai herceg anyja.

Portugál infánsnők